Цага́н-Усу́н ( — «белая вода») — село в Джидинском районе Бурятии. Входит в сельское поселение «Ёнхорское».

География 
Расположено в 19 км к юго-востоку от центра сельского поселения, села Ёнхор, на левом берегу реки Селенги, в 2 км от границы с Монголией. В этих местах находятся гуннские захоронения и произрастает сибирский абрикос.

Ближайшие железнодорожные станции — Наушки (9 км к юго-востоку), Хужир (25 км к северо-востоку).

Климат 
Климат — резко континентальный. Средняя температура летом — +21,5°С, зимой — −30°С, среднегодовая температура — −1,6°С. Годовая сумма осадков не превышает 200 мм в год.

История

XVIII век 
Село основано как пограничный караул после подписания Буринского договора (1727) казаками, поселёнными здесь для охраны границы с империей Цин.

В 1727 году Цаган-Усунский караул состоял из десяти бурятских юрт и одного русского казака с товарищами.

Официально караул был учреждён графом С. Л. Рагузинским в 1728 году. В расписании от 1840 года в Цаган-Усунском карауле значилось 10 русских казаков нижних чинов и 20 инородцев нижних чинов, охранявших 9 вёрст пограничной линии и 3 версты вглубь границы. Караул относился к Троицкосавской дистанции Харацайского отделения.

XIX век 
С 1851 года, с образованием Забайкальского казачьего войска, Цаган-Усунская станица находилась в ведении Троицкосавского пограничного управления и относилась к 1-му войсковому отделу. В станицу входили поселения: Дюрбенский хутор, Убур-Селенгинский, Джидинский Енхор.

28 апреля 1866 года была заложена миссионерская церковь. Строительство велось на средства кяхтинского купца М. В. Шишмакова. В 1867 году завершилось строительство Цаган-Усунской Николаевской миссионерской церкви. Престол в храме во имя святого Николая Чудотворца освящён 18 июля 1867 года. На колокольне было 4 колокола: один праздничный, большой, весом 4 пуда, остальные три — повседневные, весом 3, 4 и 9 пудов. При церкви была библиотека, в которой находились богослужебные книги в кожаных, бархатных переплётах, изданные в Московской синодальной типографии.

В 1875 году было основано Цаган-Усунское приходское училище. По данным 1881 года оно помещалось в наёмном доме, с оплатой в 37 рублей в год. На содержание училища отпускалось в год: из Государственного казначейства — 225 руб., из средств станичного общества — 162 руб. Затем училище было преобразовано в приходскую школу.

XX век 
В 1929 году цаган-усунцы создали коммуну «Красный пахарь», которая просуществовала полгода, а затем была преобразована в колхоз имени Фрунзе.

В 1935 году село Цаган-Усун вошло в состав Джидинского аймака.

В 1953 году решением исполкома Джидинского аймачного совета депутатов трудящихся близлежащие хозяйства были объединены в крупную артель имени Маленкова с центром в селе Ёнхор. В конце 1959 года артель преобразовали в совхоз «Октябрьский» с центром в Дырестуе. В его состав вошли отделения сёл Дырестуй, Зарубино, Ёнхор, Цаган-Усун и улуса Галын Очи.

Управляющим Цаган-Усунским отделение № 4 был назначен С. Ф. Хороших, уроженец Ёнхора. Под его руководством в Цаган-Усуне были построены 30 частных жилых домов, 12 двухквартирных. В хозяйстве возросло поголовье скота, расширились посевные площади, была пасека, кузница, мельница, пилорама, дизельный электрогенератор. В селе работали начальная школа, фельдшерский пункт, клуб.

Затем Цаган-Усун стал отделением совхоза «Откормочный», на базе которого был создан совхоз «Джидинский». Его директором был Н. В. Бухольцев. Под его началом в селе построены школа и гостиница.
 
В 1990-е годы совхоз «Джидинский» стал подсобным хозяйством Восточно-Сибирской железной дороги. В этот период в Цаган-Усуне были построены новые жилые дома, открылась средняя школа. Затем хозяйство было преобразовано в СПК «Джидинский», который просуществовал до 2007 года.

До 2012 года село образовывало Цаган-Усунское сельское поселение. С 2012 года Ёнхорское и Цаган-Усунское сельские поселения объединены в сельское поселение «Ёнхорское».

Население 

В начале 1960-х годов было около 65 дворов (семей) и до 300 человек всего населения, в начале 1970-х уже было до 100 дворов (семей) и свыше 400 человек.

В настоящее время в селе проживает 304 человека, из них старше 18 лет — 204 человека.

Инфраструктура 
 Основная общеобразовательная школа
 Фельдшерско-акушерский пункт
 Почта на дому
 Пограничная застава

Экономика 
Жители села заняты в аграрном секторе, в основном в животноводстве. Большинство населения живёт за счёт личных подворий, а часть работает в посёлке Наушки Кяхтинского района, до которого 9 км через реку Селенгу.

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Стоянка Херексурин Ури (палеолит). Находится в 10 км северо-восточнее с. Цаган-Усун, к юго-западу от г. Махай по северо-восточному склону оврага, расположенного в северо-западной части террасы р. Селенги.

Могильник I. Пункт I падь Бургастай (Круглая городьба) (II—I тыс.до н. э.). Находится в 2,5 км к северо-востоку от с. Цаган-Усун в пади Бургастай (Круглая городьба), начинаются в 25-30 м восточнее края пашни на протяжении 3 км вглубь пади в северо-западном направлении.

Могильник II (Красная глина) (II—I тыс.до н.э). Находится в 7-8 км от с. Цаган-Усун, в 9-10 км по дороге от Енхора в Цаган-Усун, севернее дороги в урочище Красная глина у подножия скалистой гряды на южном склоне.

Литература 
 Асалханов И. А. Исследования и материалы по истории Бурятии /Улан-Удэ, 1968 г. — 220 стр./
 Асалханов И. А. Исследования и материалы по истории Бурятии /Улан-Удэ, 1973 г. — 173 стр./
 Андреев И. Г. и др. Краткое пособие по истории России и Бурятии /Улан-Удэ, 1993 г. — 135 стр./
 Залкинд Е. М. Из истории народов Бурятии /Улан-Удэ, 1962 г. — 191 стр./
 Залкинд Е. М. и др. Очерки истории культуры Бурятии /Улан-Удэ, 1974 г. — 645 стр./
 Лубсанов Д. Д. Кяхте — 250 лет /Улан-Удэ, 1979 г. — 101 стр./
 Спектор М. М. Кяхте — 250 лет /Кяхта, 1977 г. — 71 стр./
 Цаганов М. Д. Амар сайн, земля Джидинская! — 1999 г. — 69 стр.
 Я познаю мир./ Детская энциклопедия. История/ М. ТКО «АСТ», 1996 г. 507 стр.
 Историко-культурный атлас Бурятии /М., «Дизайн. Информация. Картография» 2001 г. — 679 стр./

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Джидинский район»
 
 Дюрбены — местность близ села Зарубино Джидинского района Бурятии

Населённые пункты Джидинского района
Появились в 1720-е годы в России
XVIII век в Бурятии